374 км, 374-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 374 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Курской области. Код 207482.
 374 км (375 км) — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Тверской области. Код 064835.